Landham ist der Familienname von:
 Byron Landham (* 1969), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sonny Landham (1941–2017), US-amerikanischer Schauspieler